Wacław Spasowicz – major artylerii Wojska Polskiego
 Włodzimierz Spasowicz – polski prawnik, działacz społeczny, krytyk literacki, publicysta w Rosji